Tschernowitz bezeichnet

eine Schreibweise der heute ukrainischen Stadt Czernowitz
die Stadt Černovice u Tábora, Tschechien
die Gemeinde Černovice u Kunštátu, Tschechien
die Gemeinde Černovice u Chomutova, Tschechien
den Ortsteil Černovice von Brünn, Tschechien

Siehe auch:
Černovice